Inkubator steht für:

 Inkubator (Tierzucht), eine Wärmevorrichtung zum Ausbrüten von Vogel- oder Reptilieneiern
 Inkubator (Biologie), ein Brutschrank in der Biotechnologie für die Zell- und Gewebekultur sowie für Klonierungsexperimente
 Firmeninterne Inkubatoren, auch Corporate Inkubatoren, Unternehmenseinheiten, die ihren Fokus auf die Entwicklung von radikalen Innovationen legen.
 Gründerzentrum, eine Starthilfe für Jungunternehmen
 Inkubator (EDV), bei kollaborativen Internet-Projekten Unterseiten, in denen neue (Teil-)Projekte umgesetzt und etabliert werden
 Inkubator (Medizin), umgangssprachlich Brutkasten, eine Versorgungseinrichtung für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen

Siehe auch:
 Inkubation, auch zur Wortherkunft
 Incubator, eine deutsche Death-Metal-Band